Le Riche ist der Name folgender Personen:

 Alexandre Le Riche de La Pouplinière (1693–1762), französischer Fermier Général, Kunstmäzen und Förderer der französischen Aufklärung
 Nicolas Le Riche (* 1972), französischer Balletttänzer

Siehe auch:
 Le Riche, Familie des französischen Adels ab dem 10. Jahrhundert